Wolfsberger ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Wolfsberger (1902–1959), alemannischer Heimatdichter
 Günter Wolfsberger (* 1944), österreichischer bildender Künstler
 Hanspeter Wolfsberger (* 1948), deutscher Theologe und Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Baden
 Johann Wolfsberger (1911–1985), österreichischer Maler
 Josef Wolfsberger (1918–2001), deutscher Präparator und Schmetterlingsforscher
 Maria Wolfsberger (* 1973), österreichische Organistin, Kantorin und Ordensschwester
 Peter Wolfsberger (* 1949), österreichischer Fernseh- und Bühnenschauspieler
 Walter Wolfsberger (* 1930), österreichischer Manager

Siehe auch:
 Wolfsberg